Le Bon Gros Géant est un roman de Roald Dahl, publié en 1982. Il a donné lieu à plusieurs adaptations :

 Le Bon Gros Géant, titre québécois de The BFG, téléfilm d'animation britannique de Brian Cosgrove, diffusé pour la première fois en 1989 ;
 Le Bon Gros Géant (The BFG), film américain de Steven Spielberg, sortie en 2016.